Az Irány Dínóföld! (eredeti cím: Harry and His Bucket Full of Dinosaurs) kanadai–brit–amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Graham Ralph rendezett. A zenéjét Terry Tompkins és Steve D'Angelo szerezte, a producere Helen Cohen. Amerikában a Cartoon Network, Britában a Channel 5 és Kanadában a Teletoon vetítette, Magyarországon pedig a TV2, a Minimax, az M2 és a JimJam sugározta.

Szereplők 

 Harry
 Taury
 Trike
 Terence
 Patsy
 Sid
 Steggy
 Sam – Harry nővére.
 Nana
 Charley
 Harry anyja (Harry's Mother) – Sam anyja is.

Epizódok

Források 
 
 

2005-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2005-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2005-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
Brit rajzfilmsorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
2008-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok
2008-ban befejezett brit televíziós sorozatok
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok